The Box steht für:

 The Box, ein Oscar-prämierter US-amerikanischer animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1967 von Fred Wolf
  The Box – Tödlicher Fund, ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2003
 The Box – Du bist das Experiment (Originaltitel: The Box), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2009 von Richard Kelly
 The Box (2016), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2016
 The Box (Fernsehsender), ein ehemaliger niederländischer Musiksender